

Technique 

 Un émerillon est un système de fixation permettant la rotation autour d'un axe (hameçon, mousqueton).

Ornithologie 

 Un émerillon est un petit faucon.

Anthropologie 

 Émerillon désigne un peuple amérindien.
 Émérillon, la langue amérindienne.

Jeu vidéo 

 L'Émerillon : Enquête à la cour d'Alienor d'Aquitaine, un jeu vidéo pour enfant.

Navire 
 L'Émérillon est l'un des trois navires qui ont participé au deuxième voyage de Jacques Cartier vers le Canada.